Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди женщин 2014 прошёл с 23 по 26 января по круговой системе.  В нём приняли участие 5 спортсменок. Участницы играли микроматчи,  контроль времени — 45 минут на партию + 30 секунд на ход. Средний рейтинг турнира 2197. Чемпионкой в очередной раз стала Каари Вайнонен.

Турнир прошёл в 58 раз. Организатор - Эстонская федерация шашек.

Арбитр - Aare Harak.

Средний рейтинг турнира 1977.

Расписание 
Раунд 1	2014-01-23	11:45

Раунд 2	2014-01-23	16:15

Раунд 3	2014-01-24	10:30

Раунд 4	2014-01-24	15:00

Раунд 5	2014-01-25	10:00

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата, таблица с результатами

2014 год в шашках
Январь 2014 года